Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2010 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2010 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Neben sechs Stammspielern durften die teilnehmenden Vereine sechs Ersatzspieler melden, allerdings schöpften nur Sestao Naturgas Energia XT und Gros XT das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz, CA Mérida Patrimonio-Ajoblanco, SCC Sabadell und UGA Barcelona setzten in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein, während bei Gros XT zehn Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 71 Spieler zum Einsatz, von diesen spielten 22 die maximale Zahl von 6 Partien.

Punktbester Spieler war Alexander Graf (CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz) mit 5 Punkten aus 6 Partien. Je 4 Punkte aus 6 Partien erreichten Gabriel Sarkissjan (CA Linex-Magic Mérida), Vüqar Həşimov, Jan Smeets, Iván Salgado López (alle CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz), Rustam Kasimjanov (Gros XT) und Maxime Vachier-Lagrave (Sestao Naturgas Energia XT). Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Graf.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister
 Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von Juli 2010; ARG = Argentinien, ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BLR = Weißrussland, BRA = Brasilien, BUL = Bulgarien, CUB = Kuba, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, MEX = Mexiko, NED = Niederlande, POL = Polen, POR = Portugal, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan, VIE = Vietnam
 Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von Juli 2010
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz

CA Linex-Magic Mérida

CA Reverté Albox

CA Solvay Torrelavega

Sestao Naturgas Energia XT

Gros XT

SCC Sabadell

CA Mérida Patrimonio-Ajoblanco

CE Barberà

UGA Barcelona

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Berücksichtigt sind die Ergebnisse sowohl der Vorrunde als auch der Endrunde beziehungsweise des Abstiegs-Play-Off.
 Nicht berücksichtigt sind Schnellschach-Stichkämpfe.

Weblinks 
 Ergebnisse der Vorrunde bei chess-results.com
 Ergebnisse der Endrunde bei chess-results.com

División de Honor (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2010